Isla Verde puede referirse a:

accidentes geográficos:
Isla Verde isla en el archipiélago Madre de Dios, Chile;
Isla Verde, una isla del archipiélago de Hong Kong, China;
Ilha Verde, región al noroeste de Macao, China;
Isla Verde, isla de Ecuador;
Isla Verde, isla en el Golfo de Suez, Egipto;
Isla Verde, isla en el Mar Rojo, Eritrea;
Isla Verde, isla frente a Algeciras en el Mediterráneo, España;
Isla Verde, isla de Filipinas;
Paso de Isla Verde, estrecho en Filipinas;
Isla Verde, isla en el Mediterráneo, Francia;
Isla Verde, isla del archipiélago de las Malvinas;
Isla Verde, isla de las Antillas, Países Bajos;
Isla Verde, isla de Taiwán;
Isla Verde, isla en el Océano Atlántico, Uruguay;
áreas protegidas:
Parque Nacional Isla Verde, zona protegida de Australia;
edificaciones:
Fuerte de Isla Verde, instalación militar en Algeciras, España;
localidades y divisiones administrativas:
Isla Verde, localidad de la Argentina;
Isla Verde, en Puerto Rico.